Tscheremuschky (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Tscheremuschky (Kobeljaky)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Tscheremuschky (Bachmatsch)

Siehe auch: russische Entsprechung Tscherjomuschki ()